La Superliga de baloncesto de Ucrania es la máxima competición de baloncesto de Ucrania. Fue fundada en 1992 y cuenta con 14 equipos. El club con más campeonatos ligueros es el BC Budivelnyk Kiev con diez.

Historial 

 Hubo dos ediciones diferentes de la liga en 2008–09 y 2015–16.

Equipos 2020-21

Enlaces externos 
 Web Oficial del baloncesto Ucraniano

Baloncesto en Ucrania
Ucrania
Eventos deportivos en Ucrania